Mistrzostwa Austrii w Lekkoatletyce 1919 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w dniach 28 i 29 czerwca 1919 w Wiedniu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

1919 w lekkoatletyce
Zawody sportowe w Wiedniu
1919 w Austrii
Mistrzostwa Austrii w lekkoatletyce